Huila puede referirse a:

 Huila, departamento de Colombia.
 Huíla, provincia de Angola.
 Huila, volcán colombiano.
 Huila, club deportivo colombiano.